Соревнования в мужском фристайле в дисциплине Ски-кросс на на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 1 и 2 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 27 спортсменок из 13 стран мира. 

Действующим чемпионом мира являлась шведская лыжница Сандра Неслунд.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC-7)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвовали 27 лыжниц. В следующий раунд вышли все 27 спортсменок, которые были распределены по заездам.

1/8 финала 

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 5

Заезд 7

Заезд 2

Заезд 4

Заезд 6

Заезд 8

Четвертьфинал 

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 2

Заезд 4

Полуфинал 

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Утешительный финал B

Финал А

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019